Steps – gruppo musicale pop britannico
 Steps – album dei Sieges Even del 1990
 Steps – album dei Cluster del 2009